

Onomastica
 Royce – nome proprio di persona di origine anglosassone

Persone
 William Royce, noto come Boz Scaggs – chitarrista, cantante e compositore statunitense
 Ed Royce – politico statunitense
 Henry Royce – imprenditore britannico
 Josiah Royce – filosofo statunitense
 Kenneth Royce – scrittore inglese
 Prince Royce – cantautore statunitense
 Ruth Royce – attrice statunitense

Pagine correlate
 Rolls-Royce